Suchyj (ukrainisch  – „trocken“; russische Entsprechung Suchoj/Сухой) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:
 Dorf in der Oblast Transkarpatien, Rajon Chust, siehe Suchyj (Chust)
 Dorf in der Oblast Transkarpatien, Rajon Uschhorod, siehe Suchyj (Uschhorod)

Auch viele Flüsse und Bäche in der Ukraine tragen diesen Namen.

Siehe auch:
 Suche
 Sucha